L'aria del continente – commedia di Nino Martoglio 
L'aria del continente –  film del 1935 diretto da Gennaro Righelli